Чела () — испанская фамилия.

Чела () — албанская фамилия.

Известные носители

Испанская фамилия 
 Чела, Хуан Игнасио (род. 1979) — аргентинский теннисист.

Албанская фамилия 
 Чела, Альтин (род. 1975) — албанский шахматист.
 Чела, Шкельким (род. 1956) — албанский шахматист.